Magda kan syfta på följande:

 Kvinnonamnet Magda, se Magdalena
 Magda gård, en herrgård i Södermanland, Sverige
 Magda, Brasilien, ort och kommun i São Paulo, Brasilien